God Save the Queen/God Save the King, az Egyesült Királyság himnusza
God Save the Queen, a Queen együttes dala
God Save the Queen, a Sex Pistols együttes dala